Massa kan syfta på:

 Massa – storhet inom fysiken.
 Massa- och pappersindustri – en gren av skogsindustrin
 Massa (sociologi) – ett sociologiskt begrepp
 Massproduktion –  industriell produktion av varor i stor skala
 Mandelmassa – mald mandel ihoprört med socker
 Pappersmassa – en huvudråvara som används vid pappersframställning
 Betmassa – urlakad betsaft
 Massa (TV-program) – ett tävlingsprogram i ZTV sänt 1996-1997
 Felipe Massa (1981–), en brasiliansk racerförare

Geografi

Italien 

 Hertigdömet Massa och Carrara – en liten stat i nordvästra Italien 1452–1859
 Massa (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Potenza, 
 Mossa (kommunhuvudort), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, 
 Massa, Toscana, kommun, Toscana, Provincia di Massa-Carrara, 
 Massa, Pistoia, kommunhuvudort, Toscana, Provincia di Pistoia, 
 Massa (kommunhuvudort i Italien, Marche), Provincia di Macerata, 
 Massa (ort i Italien, Toscana, Province of Arezzo), 
 Massa (ort i Italien, Toscana, Provincia di Lucca), 
 Massa (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Benevento, 
 Massa-Carrara (provins) – en provins i Italien

Marocko 

 Ahl Massa, stamområde, Souss-Massa-Draâ, 
 Massa (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Chtouka-Ait-Baha, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar